Esistono almeno due comuni francesi con questo nome:

Sablons – Gironda
Sablons – Isère